“Waiting on the World to Change” é uma música do cantor e compositor norte-americano John Mayer. Foi lançado como single principal de seu terceiro álbum de estúdio, Continuum (2006), em 1º de agosto de 2006. A música teve sucesso comercial como single e ganhou o Grammy de Melhor Performance Vocal Pop Masculina no 49º Grammy Awards.

Antecedentes 
"Waiting on the World to Change" foi lançada como a primeira música de trabalho foi do álbum Continuum. Sua letra aborda questões políticas e sociais, sendo a primeira vez em que Mayer o faz em suas canções.

Vídeo musical 
O videoclipe da música foi dirigido por Philip Andelman e apresenta Mayer caminhando ao longo do Rio East, enquanto encomendava aos grafiteiros Futura, Tats Cru e Daze mensagens de tinta relacionadas ao conteúdo da música nos outdoors de Nova York.

Equipe e colaboradores 
John Mayer – voz, guitarra
Pino Palladino – baixo, voz de apoio
Steve Jordan – bateria, percussão
Rick Peterson – teclado, voz de apoio
Roy Hargrove – horns
Harley Pasternak, Jeannie Martinez, Kristen Moss, Lee Padgett, Maggie Slavonic, Ricky Cytonbaum, Sandy Vongdasy, Scotty Crowe – voz de apoio

Ligações externas 
 vídeo oficial no YouTube
 ao vivo no Nokia Theatre

Grammy Award para Melhor Atuação Vocal Pop Masculina
Canções compostas por John Mayer
Canções gravadas por John Mayer
Canções de 2006
Singles de 2006
Canções em inglês
Canções de pop rock
Canções de blues
Canções de jazz
Singles lançados pela Columbia Records